

Елбридж — місто, штат Нью-Йорк
 Елбридж — селище, штат Нью-Йорк

Див. також 
 Елбридж Геррі